Eudyptes chrysocome filholi is een pinguïnondersoort.

Voorkomen 
Eudyptes chrysocome filholi broedt op de sub-antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan: Prins Edwardeilanden, Crozeteilanden, Kerguelen, Heardeiland, Macquarie-eiland, Campbell-eiland, Aucklandeilanden en de Antipodeneilanden.

Pinguïns